Бришник може бити:

 Доњи Бришник, насеље у општини Томиславград, Федерација БиХ, БиХ
 Горњи Бришник, насеље у општини Томиславград, Федерација БиХ, БиХ